Dorfvorsteher steht für:

 Dorfschulze, im 17.–19. Jh. in deutschen Gebieten auch Dorfvorsteher im Sinne eines Bürgermeisters, siehe Schultheiß #Geschichte
 Muhtar, türkische Bezeichnung für das Oberhaupt einer Dorfgemeinde
 Sarpanch, in indischen Dörfern der Vorsteher des Dorfrates, siehe Panchayati Raj #Organisation und Finanzierung

Siehe auch:
 Ortsvorsteher, Gemeindevorsteher (in DACH-Ländern)
 Greve (Amt)
 Bürgermeister (Begriffsklärung)